Latenz, adj. latent (von  ‚verborgen sein‘) steht für:
 die Latenzzeit oder Verzögerungszeit – also den Zeitraum zwischen einem verborgenen Ereignis und dem Eintreten einer sichtbaren Reaktion darauf
 Latenz (Medizin) zeitweiliges Verborgensein einer Krankheit, symptomfreie Zeit (nach Pschyrembel)

Technik:
 die Laufzeit eines Signals in einem technischen System, siehe Signallaufzeit
 Verzögerung (Telekommunikation)
 Speicherlatenz, auch CAS Latency, die Ansprechzeit von RAM-Speicherbausteinen; siehe Column Address Strobe Latency
 Delay (Musik), eine gewollte oder ungewollte Laufzeitverzögerung in der Musikproduktion

Geisteswissenschaften:
 Latenz (Psychologie), Verzögerung in der psychosexuellen Entwicklung oder in der Manifestation sozialpsychologischer Phänomene nach Sigmund Freuds Entwicklungsschema
 Latenz (Philosophie), im Gegebenen schlummernde Möglichkeiten, vgl. Tendenz Latenz Utopie (Ernst Bloch)
 Latenz (Politik), fest umrissener Begriff in der Soziologie seit Merton und Parsons, vgl. hier am ehesten AGIL-Schema
 Latenz (Max Weber) eher akzidentieller Begriff aus der Psychophysik der industriellen Arbeit (in: Schriften zur Soziologie und Sozialpolitik)

Siehe auch:

 Latente Wärme, die bei einem Phasenübergang erster Ordnung aufgenommene oder abgegebene Wärmeenergiemenge
 Latentwärmespeicher
 Multipler Schlaflatenztest, ein Verfahren in der Schlafmedizin
 Verzögerung (Begriffsklärung)